Otto Goetze oder Otto Götze ist der Name folgender Personen:

* Otto Goetze (Architekt) (1832–1894), deutscher Architekt
 Otto Goetze (Maler) (1868–1931), deutscher Maler und Grafiker 
 Otto Götze (Radsportler), deutscher Radsportler 
 Otto Goetze (Mediziner) (1886–1955), deutscher Chirurg und Hochschullehrer